Consistorio puede referirse a:
 Ayuntamiento, alcaldía, corporación municipal, gobierno municipal o cabildo secular: institución que realiza las funciones de órgano de gobierno o administración local de un municipio.
 Casa consistorial, casa municipal o casa del ayuntamiento: edificio del ayuntamiento o de la institución semejante que ejerce el gobierno o administración local de un municipio.
 Colegio Cardenalicio o Sacro Colegio: consejo de alta jerarquía eclesiástica integrado por todos los proclamados cardenales de la Iglesia católica.
 Consistorio público (en actos de gran solemnidad).
 Consistorio secreto (el ordinario).
 Consistorio: en el presbiterianismo, es el cuerpo gobernante de una iglesia local, compuesto por los ancianos gobernantes electos por la iglesia.
Consistorio (España), lugar español de la parroquia y municipio de Paderne, provincia de La Coruña, Galicia.
 Consejo Real, Consejo Imperial, Consejo del Rey o Consejo de Su Majestad: institución de administración y gobierno, presente en la mayor parte de las monarquías.
 Tribunal consistorial, tipo de tribunal eclesiástico, especialmente en la Iglesia de Inglaterra.
 Tribunal de Dios o consistorio divino.
 Sacrum consistorium: consejo de los emperadores romanos para tratar los asuntos más importantes.

Notas